La stagione 1976-1977 è stata la settantaquattresima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il Capocannoniere del torneo fu Mickey Walsh del Blackpool con 26 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Wolverhampton Wanderers, Chelsea e Nottingham Forest promosse in First Division 1977-1978.
  Carlisle United, Plymouth Argile e Hereford United retrocesse in Third Division 1977-1978.

Voci correlate
First Division 1976-1977
Third Division 1976-1977
FA Cup 1976-1977
Football League Cup 1976-1977
FA Charity Shield 1977

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977